Cable Mágico Sports — canal de televisão por assinatura de programação esportiva
 Câmara Municipal de Salvador — poder legislativo do Município de Salvador, capital do estado brasileiro da Bahia
 Comando Militar do Sul — comando militar de área do Brasil
 Convenção de Bona (Convention on Migratory Species em inglês) — convenção internacional para protecção de espécies migratórias
 Solenoide de Múon Compacto (Compact Muon Solenoid em inglês) —  experiência do CERN
 Sistema de gerenciamento de configuração (Configuration management system em inglês)
 Sistema de gerenciamento de conteúdo (Content Management System em inglês)

Ver também 
 Acrônimo de três letras

Desambiguações de siglas